Filetes de Cos, poeta i gramàtic grec 
 Filetes de Samos, poeta grec 
 Filetes (metge), metge grec